Кевин Маркус Мёрфи (; родился 6 марта 1990 года в Атланте, штат Джорджия) — американский профессиональный баскетболист. Играет на позиции атакующего защитника.

Карьера

Школа и колледж 
Начал играть в баскетбол в школе Криксайд, Фэйрбёрн, штат Джорджия. В выпускном классе набирал в среднем за игру 26 очков, совершал 8 подборов и отдавал 3 результативных передачи.

В первый год обучения в Технологическом университете Теннесси в среднем за матч набирал 9,6 очков, совершал 2,9 подбора и отдавал 1,8 результативных передач. В следующем сезоне показатели выросли — в среднем игрок набирал 15,3 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 2 результативные передачи. Получил награду Лучшего игрока оборонительного плана. Тренером в колледже был Майк Саттон. В своем третьем сезоне за Теннессии Мёрфи набирал в среднем за матч 17 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал 1,7 результативных передач. На турнире Огайо Вэлли Мёрфи набирал 24,3 очка за игру и был включён в список лучших игроков турнира, а также попал в первую сборную турнира.

30 января 2012 года в матче против «Эдвардсвилль Кугарс» Мёрфи набрал 50 очков, что являлось рекордом для турнира NCAA сезона 2011-12. В последний год обучения в колледже в среднем за матч Мёрфи набирал 20,6 очков, совершал 5,2 подбора, а также отдавал 2,3 результативные передачи. Также второй год подряд включался в первую сборную турнира в Огайо Вэлли. По окончании сезона Мёрфи выступал на соревнованиях по баскетболу в Портсмуте, где по итогам выступлений также попал в символическую сборную турнира.

Профессиональная карьера 
Кевин Мёрфи был выбран на драфте 2012 года под 47-м номером командой «Юта Джаз», однако практически сразу был отдан в аренду клубу лиги развития НБА «Рино Бигхорнс».

8 января 2013 года «Джаз» вызвали игрока в основную команду. 10 июля 2013 года Мёрфи был включен в трехстороннюю сделку, в рамках которой его и Андре Игудала из «Денвер Наггетс» отправились в «Голден Стэйт Уорриорз». К команде игрок присоединился в рамках Летней лиги НБА. 24 июля 2013 Мёрфи был отчислен из «Уорриорз».

11 августа 2013 года игрок подписал контракт с французским клубом «Страсбур». 25 декабря 2013 года Мёрфи покинул команду, а 4 января 2014 года перешёл в «Айдахо Стэмпид», представляющий Лигу развития НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Kevin Murphy at nbadleague.com

Баскетболисты США
Игроки «Юта Джаз»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Чжэцзян Лайонс»
Игроки «Гранд-Рапидс Драйв»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Выпускники Технологического университета Теннесси